Ехидо Колонија Хуарез има више значења:

 Ехидо Колонија Хуарез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо Колонија Хуарез, Алехандро Мата (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику